Phymatoniscus är ett släkte av kräftdjur. Phymatoniscus ingår i familjen Trichoniscidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Gråsuggor och tånglöss
Phymatoniscus